Ez a lap az Erdélyi fejedelmek családfája, ami az 1570 és 1711 között fennálló Erdélyi Fejedelemség, valamint az azt megelőző, 1526 és 1570 közötti időszak uralkodóinak 
genealógiai kapcsolatát mutatja.

Leszármazási ág

Kapcsolódó szócikkek 
Erdélyi Fejedelemség
Erdélyi fejedelmek listája
Erdélyi fejedelemnék listája